tijdsein (signaal), een signaal dat door radiozenders precies op het hele uur wordt uitgezonden
 Tijdsein (EO), een voormalige actualiteitenrubriek van de Evangelische Omroep in Nederland.